Тихая — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу, в котором расположена.

История 

Станция открыта в 1928 году в составе пускового участка Долинск — Макаров.

20 августа 1945 года освобождена советскими войсками.

Современное название станция получила в 1946 году.

В декабре 2012 года на перегоне Арсентьевка — Тихая была введена в эксплуатацию микропроцессорная автоблокировка

Деятельность 
На станции останавливается пассажирские поезда сообщением Южно-Сахалинск — Ноглики, имеющий минутную стоянку на станции. [[Сахалин (поезд). С 1 февраля 2021 года есть пригородный поезд Южно-Сахалинск — Поронайск, рейсы до Поронайска и обратно осуществляются рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан» новой модификации. 

По станции предусмотрены небольшие грузовые отправления.

Примечания

Изображения

Ссылки 
 Тихая в «Транслогисте»
 Расписание поездов по станции Тихая в Яндексе
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге»

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области